Armida eller Armide kan avse:

Astronomi 
 514 Armida – asteroid

Biologi 
 Arsenura armida – fjärilsart
 Aculepeira armida – spindelart

Geografi 
 Lac Armida – sjö i Kanada
 Armida Island – ö i Kanada

Kultur 
 Armida – litterär gestalt
 Armidas paviljong – balett
 Armida (Dvořák) – opera
 Armide (Gluck) – opera
 Armida (Haydn) – opera
 Armide (Lully) – opera
 Armida (Rossini) – opera

Personer 
 Armida Vendrell (1911–1989), en mexikansk sångerska och skådespelerska